sprawca – pojęcie określające osobę, która dokonała czynu sprzecznego z prawem
 sprawca – podmiot, który swoim działaniem wpływa na otoczenie
 sprawca – w Rzeczypospolitej szlacheckiej administrator czasowo wakującego starostwa lub województwa